Владимир Портной:
 Портной, Владимир Владимирович (1931—1984) — советский гимнаст.
 Портной, Владимир Степанович (род. 1951) — украинский политик, народный депутат Украины.